Богда́нов (Богда́нова) — русская фамилия, образованная от имени Богдан, а также топоним. Известные носители фамилии:

Богданов

A

Б 
 Богданов, Богдан Игоревич (род. 1992) — российский сноубордист.

В 
 Богданов, Вадим Андреевич (род. 1986) — российский гандболист.
 
 
 
 
 Богданов, Виталий Анатольевич (род. 1953) — медиаменеджер, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
 
 Богданов, Всеволод Леонидович (род. 1944) — председатель Союза журналистов России.

Г 
 Богданов, Геннадий Юрьевич (род. 1961) — российский музыкант.

Д 
 Богданов, Даниил Васильевич (род. 1924) — советский географ, океанолог, научный сотрудник ВНИИ морского рыбного хозяйства и океанографии.
 Богданов, Дементий Иванович (1791—1879) — русский генерал, военный инженер.

Е 
 
 Богданов, Евграф Андреевич (1771—1848) — генерал-майор флота.
 Богданов, Еллий Анатольевич (1872—1931) — советский учёный, один из основателей научной зоотехники в СССР.

И

К

Л 
 Богданов, Ларри (1947—2011) — американский архитектор.
 Богданов, Леон Леонидович (1942—1987) — русский художник, поэт, прозаик.

М 
 
 Богданов, Модест Николаевич (1841—1888) — русский зоолог и путешественник.

Н 
 Богданов, Никита Алексеевич (1931—2003) — геолог, океанолог, член-корреспондент АН СССР.

О 
 Богданов, Олег Андреевич (род. 1948) — советский и российский журналист, телеведущий автомобильных программ, автогонщик.

П 
 Богданов, Палладий Андреевич (1881—1971) — русский советский хоровой дирижёр, композитор и педагог.

Р 
 Богданов, Рифкат Ибрагимович (1950—2013) — советский и российский математик.

С 
 Богданов, Семён Ильич (1894—1960) — советский маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза.
 
 Богданов, Соломон Абрамович (1888—1918) — российский большевик, деятель революционного движения в Закавказье.

Ф 
 
 Богданов, Феликс Петрович (1934—2017) — советский, российский дипломат.

Х 
 Богданов, Хамзя Салимович (1904—1983) — советский комбриг, Герой Советского Союза.

Ю

Составные фамилии 
 Богданов-Бельский, Николай Петрович (1868—1945) — русский художник.
 
 Богданов-Платонов-Антипов, Матвей Михайлович (Моисей; 1783—1834) — епископ РПЦ, архиепископ Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии.

Богданова

Топоним 
 Богданов — посёлок в Воложинском районе Минской области Белоруссии.
 Богданов — хутор в Каменском районе Ростовской области России.

См. также 
 Богдановы — дворянский род.
 Братья Богдановы — французские братья-близнецы русского происхождения, телеведущие, продюсеры и популяризаторы науки.

Примечания